Авгу́ст Зе́йдель (; 5 октября 1820, Мюнхен, королевство Бавария — 2 сентября 1904, Мюнхен, королевство Бавария) — немецкий художник, пейзажист, брат Франца Зейделя.

Биография 

Учился в Королевской академии изобразительных искусств, а также у Карла Ротмана. В 1845 году путешествовал по Италии, а в 1863 году побывал в Париже. Рисовал пейзажи, часто изображал предгорья Баварских Альп. Находился под влиянием Джона Констебла и художников барбизонской школы.

Работы Зейделя находятся в Новой пинакотеке в Мюнхене, музее Вроцлава и др.

Литература 
 F. X. Weizinger. August Seidel: 1820—1904. — Munich, 1914.
 Georg Putzo. Der Münchener Landschaftsmaler August Seidel: 1820—1904; sein Werk und seine Bedeutung. — Uni-Druck, 1964.

Примечания

Ссылки 
 August Seidel 
 August Seidel 

Самоучки
Художники Германии XIX века
Художники-пейзажисты Германии
Выпускники Мюнхенской академии художеств